Hangnach ist der Ortsname von

 Hangnach (Lindau), Ortsteil der Stadt Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hangnach (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern